Neidingen (Beuron)
Neidingen (Sankt Vith)